Андрей Иванович Труд () — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 20 августа 1921 года в селе Ингуло-Каменка (ныне Новгородковского района Кировоградской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов неполной средней школы и Криворожский аэроклуб.

В 1940 году вступил в ряды РККА.

Великая Отечественная война 
В день начала войны сержант А. И. Труд сдал последний экзамен в Качинской военной авиационной школе имени Мясникова и через 2 недели получил направление в 55-й истребительный авиационный полк (будущий 16-й гвардейский авиаполк). На фронте с 27 июля 1941 года. Участник Донбасской и Ростовской оборонительных операций 1941 года. Летал ведомым вместе с В. И. Фадеевым.

Приказом ВС Южного фронта №: 268/н от: 25.05.1942 года сержант Труд, пилот 16-го гвардейского истребительного авиаполка был награждён орденом Красной Звезды за 28 боевых вылетов (из них — на штурмовку), уничтожение переправы и проведение 7 воздушных боёв.

27 июня 1942 года одержал свою первую личную победу, сбив Ме-109 противника.

Член ВКП(б) с 1942 года.

Приказом № 036\н по 4-й ВА от 02.05.1943 года награждён орденом Красного Знамени за 14 боевых вылетов и 5 сбитых самолётов противника.

26 мая 1943 года был сбит и получил ожоги лица и шеи 1-й степени.

Приказом ВС 4 ВА Северо-Кавказского фронта №: 57/н от: 17.06.1943 гвардии лейтенант Труд Андрей Иванович был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени за 24 боевых вылета, 16 воздушных боев и 5 сбитых самолётов противника (четыре Ме-109 и один Ю-87).

К сентябрю 1943 года, когда из дивизии ушло его представление к званию Героя, заместитель командира эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии лейтенант А. И. Труд выполнил 314 боевых вылетов на МиГ-3, Як-1 и «Аэрокобра», в 71 воздушном бою сбил лично 18 и группе 1 самолёт противника.

Приказом ВС 8-й ВА 4-го Украинского фронта №: 64/н от: 29.12.1943 года заместитель командира эскадрильи 16-го гвардейского авиаполка 9-й Мариупольской гвардейской авиадивизии гвардии лейтенант Труд А. И. награждён вторым орденом Красного Знамени за 122 боевых вылета на самолёте «Аэрокобра», проведение 24-х воздушных боёв и уничтожение лично 4 самолётов противника и одного в группе.

Заместителю командира эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного полка 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Южного фронта, гвардии старшему лейтенанту Труду Андрею Ивановичу указом Президиума ВС СССР от 13 апреля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина за 314 боевых вылета, 71 воздушный бой и 18 сбитых самолётов противника (13 Ме-109, один Ю-87 и один ФВ-190), уничтожение 39 автомашин, 1 танка, 2 зенитных установок и 160 солдат противника.

С ноября 1944 года — помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе.

Приказом ВС 2-й ВА №: 189/н от: 13.05.1945 года гвардии капитан Труд Андрей Иванович был награждён третьим орденом Красного Знамени за 67 боевых вылета, 12 воздушных боёв и 5 сбитых самолётов противника (один Ме 109, два Ю-87 и два ФВ-190).

К концу войны в лётной книжке Андрея Ивановича значилось 25 фашистских самолётов сбитых лично и один в группе. Последнюю победу в воздухе совершил в районе Берлина в апреле 1945 года.

Список всех побед гвардии капитана А. И. Труда

После войны 
После войны продолжал служить в ВВС. С 1949 года — майор, помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе.

В 1950 году первым из своей части (689 гвардейский полк — бывший 16 гвардейский полк) освоил реактивный истребитель.

С 1955 года — заместитель командира 831-го истребительного авиационного полка. Подполковник.

Окончил Краснознамённую военно-воздушную академию.

В 1956 году награждён орденом Красной Звезды за выслугу лет. С 1962 года — полковник. В 1968 году награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В запасе 
С 1972 года начальник службы безопасности полётов авиации Северо-Кавказского военного округа гвардии полковник А. И. Труд — в запасе. Был заместителем председателя областного комитета ДОСААФ в городе Ростове-на-Дону.

Последние годы жил в городе Сумы. В 1985 году награждён юбилейным орденом Отечественной Войны 1-й степени.

Умер 27 июля 1999 года в городе Сумы. Похоронен на Центральном кладбище.

Награды 
 Орден Ленина;
 Почётный знак отличия Президента Украины (1995);
 трижды Орден Красного Знамени; 
 дважды Орден Отечественной войны 1-й степени;  
 Орден Трудового Красного Знамени;  
 дважды Орден Красной Звезды; 
 Медаль «За оборону Кавказа»;
 Медаль «За взятие Берлина»;
 Медаль «За освобождение Праги»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Чехословацкий Военный крест (1939).

Память 
 Имя на Стеле Героев в Кривом Роге.

В рамках празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Ростовского-на-Дону городского совета ветеранов, при поддержке мэра города Ростова-на-Дону управлением культуры была издана серия книг «60-летию Победы посвящается», в которую вошли пять книг, написанных ветеранами Великой Отечественной войны. Одна из книг данной серии — «Звёздные Кобры» рвутся в бой» — принадлежит перу Андрея Ивановича Труда. Данная книга была издана по завещанию писателя. Книга составлена на основе дневников и воспоминаний Андрея Ивановича.

Примечания

Источники 
 
 
 Один «МИГ» из тысячи. Жуков Ю. А. Документ. повесть / : Молодая гвардия, 1963.
 М. Ю. Быков — «Победы сталинских соколов». Издательство «ЯУЗА — ЭКСМО», 2008 год.

Ссылки 
 
 http://airaces.narod.ru/all12/trud_ai.htm
 Захоронение на сайте «Сумские некрополи». 
 фотографии на сайте «Полки и самолёты»

Выпускники Криворожского аэроклуба
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные на Центральном кладбище (Сумы)
Родившиеся в Новгородковском районе
Участники Краснодарской наступательной операции